Cina cea de Taină se poate referi la:
Cina cea de Taină (biblie), episod din Noul Testament
Cina cea de Taină (Leonardo da Vinci), pictura murală a lui Leonardo da Vinci